Wells Fargo Tower est le nom de plusieurs bâtiments de la banque américaine Wells Fargo, dont les gratte-ciel situés à :
 Birmingham, aux États-Unis.
 , aux États-Unis.
 Baltimore, aux États-Unis.

Voir aussi